Lubangbuaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lubangbuaya, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Lubangbuaya, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar